ARA Entre Ríos puede referirse a los siguientes buques de guerra de Argentina:
 ARA Entre Ríos (1896), torpedero de 1896.
 ARA Entre Ríos (D-7), destructor de la clase Buenos Aires.
Entre Ríos, ARA